Kurier steht für:

 Bote, ein Übermittler einer Nachricht
 Kurier (Verfahren), Methode zur drahtlosen Nachrichtenübertragung im Zweiten Weltkrieg
 Kurier-Express-Paket-Dienst, eine Branche der Logistik- und Postunternehmen
 Autobahnkurier, Name mehrerer Pkw-Modelle
 Fahrradkurier, Kurierdienst mit Hilfe von Fahrrädern
 Sicherheitskurier, Sicherheitsbranche, Geld- und Werttransporte
 mit der Überbringung von nachrichtendienstlichem Material beauftragte Person

Kurier, namentlich:
 Kurier (Tageszeitung), überregionale österreichische Tageszeitung aus Wien
 Berliner Kurier, Berliner Tageszeitung
 Nordbayerischer Kurier, Bayreuther Tageszeitung

Siehe auch:

 Der Kurier (Begriffsklärung)
 Kurier in den Bergen
 Courier (Begriffsklärungsseite)
 The Courier (Begriffsklärungsseite)